Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear — игра в жанре тактический 3D-шутер, разработанная и изданная компанией Red Storm Entertainment для Windows в 1999 году. Позже появились версии игры для Mac OS (2000), Dreamcast (2000), PlayStation (2001) и Game Boy Advance (2002).

Сюжет 
Игра рассказывает о противостоянии контртеррористического подразделения «Радуга» и Самеда Везирзаде, одного из «крестных отцов» нефтяной мафии Азербайджана. Серией, казалось бы несвязанных между собой терактов Самед Везирзад привлекает к себе внимание сотрудников «Радуги», которым удается раскрыть его заговор, основанный на применении ядерного оружия.

Критика

Ссылки 
 Официальный сайт Rainbow Six
 

Компьютерные игры по мотивам произведений Тома Клэнси
Компьютерные игры 1999 года
Тактические шутеры
Игры для Windows
Tom Clancy’s Rainbow Six
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Red Storm Entertainment
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Milan